Constantijn of Konstantijn is een voornaam, afgeleid van Constant (voornaam), wat weer is afgeleid van het Latijnse woord constans; "standvastig".

Beroemde personen

Heersers

Keizers van het Romeinse Rijk 
 Constantijn de Grote (ca. 280-337), van 306-337
 Constantijn II van Rome (316-340), van 337-340
 Constantijn III van Rome (?-411), van 407-411

Keizers van Byzantijnse Rijk 
 Constantijn III Herakleios (612-641), in 641
 Constantijn IV (652–685), van 668-685
 Constantijn V Kopronymos (718-775), van 741-775
 Constantijn VI (771–797), van 780-797
 Constantijn VII Porphyrogennetos (905-959), van 913-959
 Constantijn VIII (ca. 960-1028), van 1025-1028
 Constantijn IX Monomachos (ca. 1000-1055), van 1042-1055
 Constantijn X Doukas (1006-1067), van 1059-1067
 Constantijn XI Palaiologos Dragases (1404-1453), van 1449-1453

Paus 
 paus Constantijn I, paus (708-715)

Koning van Brittannië 
 Constantijn I van Brittannië = Constantijn de Grote
 Constantijn II van Brittannië = Constantijn III van Rome 
 Constantijn III van Brittannië (rond 600), mythisch, volgens verhaal zoon van koning Arthur

Koning van Cilicisch Armenië 
 Constantijn I van Armenië (1053-1102), van 1095-1102
 Constantijn II van Armenië (?-1129), in 1129
 Constantijn III van Armenië (1278–ca. 1310), in 1299
 Constantijn IV van Armenië (?-1344), van 1342−1344
 Constantijn V van Armenië (1313-1362), van 1344−1362
 Constantijn VI van Armenië (?-1373), van 1362−1373

Koning van Georgië/Kartli 
 Constantijn I van Georgië (?-1411/12), van 1405-1411
 Constantijn II van Georgië (ca. 1447-1505), (1478-1505

Koning van Griekenland 
 Constantijn I van Griekenland (1868-1923), van 1913-1917 en van 1920-1922
 Constantijn II van Griekenland (1940), van 1964-1967

Koning van Imeretië 
 Constantijn I van Imeretië (?-1327), (1293-1327)

Koning van Kachetië 
 Constantijn I van Kachetië (1567–1605), 1605
 Constantijn II van Kachetië (?-1732), (1722-1733)

Koning van Schotland 
 Constantijn I van Schotland (?-877), van 862–877
 Constantijn II van Schotland (?-952), van 900–943
 Constantijn III van Schotland (?-997), van 995–997

Grootvorsten en prinsen van het Keizerrijk Rusland 
 Constantijn Konstantinovitsj van Rusland (1858-1915), grootvorst van Rusland, dichter en toneelspeler (zoon van C. Nikolajevitsj)
 Constantijn Konstantinovitsj van Rusland (1891-1918), knjaz van keizerlijk bloed (prins) van Rusland
 Constantijn Nikolajevitsj van Rusland (1827-1892), grootvorst van Rusland
 Constantijn Pavlovitsj van Rusland (1779-1831), grootvorst en tsarevitsj (troonopvolger) van Rusland en onderkoning van Congres-Polen

Overige adel 
 Constantijn (zoon van Leo V),  zoon en van 813 tot 820 medekeizer van keizer Leo V van Byzantium
 Constantijn (zoon van Basileos) († 879), zoon en medekeizer van keizer Basileios I van Byzantium
 Constantijn der Nederlanden (1969), jongste zoon van koningin Beatrix en prins Claus

Overige personen 
 Constantijn de Afrikaan (circa 1010-1087), Arabisch medicus in het Normandische Zuid-Italië
 Constantijn Huygens (1596-1687), Nederlands dichter
 Constantijn Kortmann (1944), Nederlands staatsrechtgeleerde
 Constantijn Muysken (1843-1922), Nederlands architect
 Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), Nederlands politicus (directeur-generaal van Marine)

Overig 
 Jeugd Strijkorkest Constantijn: een strijkorkest.

Jongensnaam